Ahn Suk-hwan este un actor sud-coreean cunoscut în special pentru rolurile din serialele Chuno si Boys Before Flowers

Profile
Nume: 안석환 / Ahn Suk Hwan (An Seok Hwan)
Profesie: Actor
Data nasterii: 1959-Nov-01
Inaltime: 178 cm
greutate: 78 kg
Semn astral: Scorpion

Seriale
Personal Preference (MBC, 2010)
Chuno (KBS2, 2010)
Hometown Legends (KBS2, 2009)
Ja Myung Go (SBS, 2009)
Partner (KBS2, 2009, Cameo ep1-3)
Kyung Sook's Father (KBS2, 2009)
Boys Before Flowers (KBS2, 2009)
White Lies (MBC, 2008)
The Painter of the Wind (SBS, 2008)
Hometown Legends (KBS2, 2008)
The Secret of Keu Keu Island (MBC, 2008)
Spotlight (MBC, 2008)
Before and After: Plastic Surgery Clinic (MBC, 2008)
Hong Gil Dong (KBS2, 2008)
Capital Scandal (KBS2, 2007)
Witch Amusement (SBS, 2007)
Sunok (KBS, 2006)
Special Crime Investigation (KBS2, 2006)
The Invisible Man (KBS2, 2006)
Banjun Drama (SBS, 2005)
My Girl (SBS, 2005)
The Bizarre Bunch (KBS1, 2005)
Single Again (SBS, 2005)
Wind Flower (KBS1, 2005)
Delightful Girl Choon Hyang (KBS2, 2005)
Beijing My Love (KBS2, 2004)
Good Person (MBC, 2003)
Punch (SBS, 2003)
Girl School (KBS2, 2002)

Filme
My Father (2007)
Mr. Wacky (2006)
Face (2004)
Public Enemy (2002)
My Wife Is a Gangster (2001)
Tell Me Something (1999)
No. 3 (1997)

Premii
KBS Best Supporting Actor (2005)

Trivia
Education: Dankuk University

Legături externe 
Profile (nate) 
HanCinema

Actori sud-coreeni
Sud-coreeni în viață